Alapjelentés
 Fekete halál (latinul: atra mors), középkori európai pestisjárványok kortárs elnevezése

Filmcímek
 A fekete halál (Smrt na cerno), 1979-es csehszlovák film, rendezte Ivo Toman
 Fekete halál (Pest – Die Rückkehr), 2002-es német film, rendezte Nikolaus „Niki” Stein
 Fekete halál (Black Death), 2010-es német–angol film, rendezte Christopher Smith